Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1936 года в полутяжёлом весе (до 87 килограммов) прошли в Берлине с 6 по 9 августа 1936 года в «Германском Зале». 

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу по очкам борец получал один штрафной балл, за поражение по очкам со счётом 2-1 два штрафных балла, за поражение со счётом 3-0 или чистое поражение — три штрафных балла. Борец, набравший пять штрафных баллов, из турнира выбывал. Тот круг, в котором число оставшихся борцов становилось меньше или равно количеству призовых мест, объявлялся финальным, и борцы, вышедшие в финал, проводили встречи между собой. В случае, если они уже встречались в предварительных встречах, такие результаты зачитывались. Схватка по регламенту турнира продолжалась 20 минут.

В полутяжёлом весе боролись 13 участников. Фаворитами были Аксель Кадье, чемпион Европы 1933 и 1935 годов, бронзовый призёр олимпийских игр и Эдвинс Биетагс чемпион Европы 1934 года. Также как претендент мог рассматриваться Аугуст Нео, медалист чемпионатов Европы 1934 и 1935 годов. Кадье и Биетагс предсказуемо добрались до финала, где швед одержал победу единогласным решением судей. Нео и немецкий спортсмен Вернер Зееленбиндер выбыли последнем круге, но за счёт того, что у Нео было на один штрафной балл меньше, он стал бронзовым призёром.

Призовые места  

  Аксель Кадье  
  Эдвинс Биетагс  
  Аугуст Нео

Первый круг

Второй круг

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Финал

Ссылки  
 Wrestling at the 1936 Berlin Summer Games:Men's Light-Heavyweight, Greco-Roman 
 Официальный отчёт игр

Борьба на летних Олимпийских играх 1936